Il doppio del torneo di tennis Internazionali di Modena 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Julija Bejhel'zymer e Mervana Jugić-Salkić che hanno battuto in finale Gabriela Navrátilová e Michaela Paštiková 6–2, 6–0.

Teste di serie

 Gabriela Navrátilová /  Michaela Paštiková (finale)
 Émilie Loit /  Yan Zi (primo turno)

 Emmanuelle Gagliardi /  Marta Marrero (semifinali)
 Maria Elena Camerin /  Tathiana Garbin (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internazionali di Modena 2005